Los términos Sandía, Sandia y Sandiás hacen referencia a varios artículos en Wikipedia:

Botánica
 Citrullus lanatus, la planta o su fruto.

Lugares
Plaza Monumental Román Eduardo Sandia, Mérida, Venezuela.

Estados Unidos
Base Sandia
Cueva Sandía
Pueblo of Sandia Village (Nuevo México)
Sandía (Texas), lugar designado por el censo de los Estados Unidos.
Sandia Heights (Nuevo México)
Sandia Knolls (Nuevo México)
Sandia Park (Nuevo México)
Sierra de Sandía
Laboratorio Nacional de Sandia, departamento de investigación y desarrollo.

Perú
Distrito de Sandia
Provincia de Sandia
Sandia, capital de la Provincia de Sandia.

Sandiás
Sandiás (Sabiñánigo), provincia  de Huesca.
Castillo de Sandiás o Torre del Castro.

Además
Festival de la Sandía de Paine, Chile.
Pueblo de Sandía, tribu amerindia de México.
Incidente de la tajada de sandía, hecho violento ocurrido entre panameños y estadounidenses.